Портадж (округ, Огайо)
 Портедж (округ, Вісконсин)